Coper bezeichnet

 Coper (Gemeinde), Gemeinde in Spanien
 Coper (Boyacá), Gemeinde in Kolumbien

Coper ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Coper (1920–1981), britischer Töpfer
 Helmut Coper (1925–2013), Träger des Verdienstordens des Landes Berlin

Siehe auch:
 Cooper
 Koper (Begriffsklärung)